Castleford (Engeland), plaats in Engeland
 Castleford (Idaho), plaats in Idaho, Verenigde Staten